Cabruta peut désigner :

Toponymes

Cabruta : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Las Mercedes dans l'État de Guárico ;
 Cabruta : capitale de la paroisse civile de Cabruta de la municipalité de Las Mercedes dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme